Barke steht für:

 Barke, ein Bootstyp
 Barke (Libyen), antike Stadt in Nordafrika
 Barke, Weiler bei Duddenhausen, Gemeinde Bücken, Niedersachsen

Barke ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Barke (* 1984), deutscher Saxophonist und Sänger
 Erich Barke (* 1946), deutscher Hochschullehrer und -präsident
 Helen Barke (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Barke (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Lothar Barke (1926–2010), deutscher Animationsfilmregisseur und Drehbuchautor
 Rudolf Barke (1928–2012), deutscher Fotograf und Verleger

Siehe auch:

 Bahrke
 Bake
 Barce
 Bark
 Barken